Banjar Sari (Ciawi), een plaats in Indonesië
Banjar Sari (Enggano), een plaats in Indonesië
Banjar Sari (Merapi Timur), een plaats in Indonesië
Banjar Sari (Ngronggot), een plaats in Indonesië
Banjar Sari (Semidang Aji), een plaats in Indonesië
Banjar Sari (Sungai Rumbai), een plaats in Indonesië

Zie ook 
 Banjarsari (doorverwijspagina)